Landkreis Ansbach
 Ansbach (stad)
 Vorstendom Ansbach